

Geografia 

 Casali – frazione di Morfasso in provincia di Piacenza
 Casali – frazione di Mentana in provincia di Roma
 Casali – frazione di Ussita in provincia di Macerata
 Casali – frazione di Visso in provincia di Macerata
 Casali – frazione di Colli a Volturno in provincia di Isernia
 Casali d'Aschi – frazione di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila
 Casali della Meta – frazione di Amatrice in provincia di Rieti
 Casali di Dol – frazione del comune sloveno di Sesana
 Riserva naturale della Valle dei Casali – area naturale protetta di Roma
 Giffoni Sei Casali – comune in provincia di Salerno

Persone 
 Casali – antica nobile famiglia di Cortona

 Andrea Casali – pittore italiano
 Enzo Casali – politico italiano
 Giambattista Casali – vescovo italiano
 Giovanni Battista Casali – compositore italiano
 Giovanni Battista Casali del Drago –  cardinale italiano
 Giovanni Vincenzo Casali – scultore, architetto, ingegnere e religioso italiano
 Giulio Cesare Casali –  allenatore di calcio e calciatore sammarinese
 Luca Casali da Nicosia –  abate italiano, venerato come santo
 Luciano Casali – storico italiano
 Luisa Casali – cantante italiana
 Tino Casali – politico italiano
 Arianna Farfaletti Casali – atleta italiana

Altro 

 Casali – azienda di produzione di macchine agricole

Pagine correlate 

 Casale